Die Communauté d’agglomération Pau Béarn Pyrénées ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté d’agglomération im Département Pyrénées-Atlantiques in der Region Nouvelle-Aquitaine. Sie wurde am 22. Juli 2016 gegründet und umfasst 31 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich in der Stadt Pau.

Historische Entwicklung 
Der Gemeindeverband entstand mit Wirkung vom 1. Januar 2017 durch die Fusion der Vorgängerorganisationen
 Communauté d’agglomération Pau-Pyrénées,
 Communauté de communes Gave et Coteaux und
 Communauté de communes du Miey de Béarn.
Bei dieser Gelegenheit wechselten vier Gemeinden zu anderen Verbänden.

Mitgliedsgemeinden

Quellen 

Pau Bearn Pyrenees
Gemeindeverband im Département Pyrénées-Atlantiques
Gegründet 2016